Шина Шоу (, настоящее имя Саманта Энн МакЭлвейн, , ) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Родилась 30 сентября 1985 года. Имеет французские корни. В 2002 году, в возрасте 17 лет, поступила на службу в ВМС США, где девять месяцев служила радистом. После армии работала стриптизёршей в различных клубах.

В октябре 2011 года, в возрасте 26 лет, дебютировала в порноиндустрии. Первым фильмом стал Sleeping Booty производства Reality Kings.

Снимается для таких студий, как Evil Angel, Elegant Angel, Devil's Film, Jules Jordan Video, Brazzers, Pure Play Media, Kick Ass, Lethal Hardcore, FM Concepts, Zero Tolerance, New Sensations, Kink.com и Wicked Pictures.

Впервые снялась в сцене анального секса в 2012 году, в фильме Anal Lessons (Evil Angel).

В 2013 году снималась в многочисленных сценах для Jules Jordan Video и Evil Angel. В следующем году стало известно, что Шина занималась сексом с основателем компании Джоном Стальяно, который в 1997 году заразился СПИДом. Шина забеременела и заразилась, не зная, заразился ли плод. Новость о её беременности вызвала полемику в американской порноиндустрии, которая была использована другими актрисами для того, чтобы осудить Стальяно и Evil Angel, а также Шоу за то, что она не предупредила о своей болезни перед съёмками.

В 2014 году, до того как новость стала известна, получила 6 номинаций на AVN Awards: «лучшая исполнительница года», «лучшая сцена анального секса» и «лучшая сцена стриптиза» за Evil Anal 17, «лучшая сцена двойного проникновения» за Wet Asses, «лучшая сцена орального секса» за Massive Facials 6 и «лучшая сцена триолизма (Ж/М/Ж)» за Rump Raiders 4.

Также в 2014 году получила две номинации на XBIZ Award в категории «лучшая секс-сцена в гонзо-фильме» за Anal Supersluts и Le Wood Anal Hazing Crew 2.

Ушла из индустрии в 2015 году, однако периодически снималась — в 2016 году в All Star Super Sluts 2 и в 2018 году в Anal Acrobats 10. В общей сложности за карьеру снялась в 152 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Anal Fanatic 5,
 Big League Squirters 6,
 Deep Inside Sheena Shaw,
 Facial Violation,
 Fluid,
 Gape Me 2,
 Ideal Companion,
 Mandingo Massacre 7,
 Naughty Nannies,
 Rear View 3,
 Sheena School,
 Tiny Chicks Struggle To Fit Huge Dicks.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль  на сайте AVN
 Extreme Anal Porn's Shitty Consequences 
 Sheena Shaw – Life and Porn Career 

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Люди с ВИЧ/СПИДом